Brachypterygius — рід іхтіозаврів, що існував наприкінці юрського періоду (150—145 млн років тому). Викопні рештки іхтіозавра знайдено у відкладеннях формації Кіммеріджська глина (Kimmeridge Clay Formation) в Англії та в місті Анкілівано на заході Мадагаскару.

Опис 
Іхтіозавр середнього розміру, завдовжки 2,5 м. Морда довга з більшими і міцнішими зубами і відносно меншим оком, ніж в офтальмозавра.

Таксономія 
У роді виділяють лише один вид Brachypterygius extremus (Boulenger 1904), проте раніше в ньому розглядали декілька видів:
 Brachypterygius alekseevi Arkhangelsky 2001 — перенесено в рід Grendelius;
 Brachypterygius cantabrigiensis Lydekker 1888 — nomen dubium;
 Brachypterygius mordax McGowan 1976 — в рід Grendelius;
 Brachypterygius pseudoscythicus Efimov 1998 — в рід Grendelius;
 Brachypterygius zhuravlevi Arkhangelsky 1998 — в рід Grendelius.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки за Fischer et al. 2012.

Примітки 

Іхтіозаври
Плазуни юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1922